Патна:

 Патна — город, столица индийского штата Бихар.
 Патна — округ в индийском штате Бихар.